Кромбах:

 Кромбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Кромбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Кромбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.